Maciver ist der Familienname folgender Personen:
 Calum A. Maciver (* 1981), britischer Altphilologe
 Norm Maciver (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 MacIver